26-й чемпионат России по мини-футболу состоится в период со 2 сентября 2017 года по 12 июня 2018 года (регулярный чемпионат окончился 6 мая). По окончании предыдущего сезона вследствие финансовых проблем с чемпионата снялся и перешёл в Высшую лигу действующий чемпион — «Динамо». После года отсутствия в Суперлигу вернулся «Политех», занявший 5-е место в Высшей лиге. Кроме того, в чемпионате дебютировал смоленский «Автодор», занявший в сезоне 2016/17 4-е место в Высшей лиге (победу в последней одержал дублирующий состав КПРФ, который не мог принять участие в Суперлиге согласно регламенту, а «Ямал» и «Спартак», ставшие призёрами, отказались от повышения в классе). Благодаря этому Суперлига расширилась с 11 до 12 клубов.

Первый этап (регулярный чемпионат) состоял из 3-х кругов. Чемпион определён по результатам игр плей-офф.

В течение всего сезона «Дина» испытывала финансовые трудности, из-за которых не всегда набирала полную заявку на матч, в связи с чем неоднократно матчи с её участием не доигрывались, после того как на площадке оставалось меньше трёх игроков «Дины». На матч первого круга против «Политеха» 5 декабря 2017 в Санкт-Петербурге команда и вовсе не явилась, по причине этого ей было засчитано техническое поражение.

Участники

Итоговая таблица регулярного чемпионата 

* «Прогресс», «Автодор» и «Дина» были лишены лицензий, в плей-офф сыграли «Политех» и «Новая генерация».
** С клуба согласно решениям Палаты по разрешению споров РФС от 22 февраля, 11 и 19 апреля 2018 года было снято по 3 очка.

Плей-офф 
Как и ранее, проводится среди команд, занявших места с первое по восьмое, согласно регламенту. Однако по ходу сезона у «Прогресса», «Автодора» и «Дины» были отозваны лицензии в связи с непогашением их задолженностей перед АМФР, «Прогресс» не был допущен к участию в плей-офф, его место занял «Политех». «Автодор» имел теоретическую возможность получить восьмую путёвку, но также не успел погасить задолженность, поэтому право сыграть в плей-офф досталось команде, имеющей более высокое место из оставшихся — «Новой генерации».

1/4 финала 
Матчи проводились 11—12, 15 и, при необходимости, 16 и 19 мая.

Первые матчи

Вторые матчи

Третьи матчи

1/2 финала 
Матчи проводились 23—24, 27 и, при необходимости, 28 и 31 мая. Серии ведутся до трех побед.

Первые матчи

Вторые матчи

Третьи матчи

Четвертые матчи

Серия за 3-е место 
Матчи проводились 4—5, 8 и, при необходимости, 9 и 12 июня.

	

		

		

	
Тюмень - бронзовый призёр Суперлиги 2017/2018

Финал 
Матчи проводились 4—5, 8 и, при необходимости, 9 и 12 июня.

Газпром-Югра - чемпион России 2017/2018.

Итог
Чемпион Суперлиги 2017-2018

Бомбардир Суперлиги 2017/2018 —  Руслан Кудзиев (Сибиряк), 48 голов

Лучший игрок Суперлиги 2017/2018 —  Данил Давыдов (Газпром-Югра)

Лучший вратарь —  Миодраг Аксентевич (Тюмень)

Лучший защитник —  Нандо (Газпром-Югра)

Лучший нападающий —  Сергей Абрамов (Синара-ВИЗ)

Лучший молодой игрок (до 21 года) —  Николай Балашов (Сибиряк)

См. также 
 Кубок России по мини-футболу 2017/2018
 Первенство России по мини-футболу 2017/2018

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица : 2017/2018 : Суперлига // Сайт Ассоциации мини-футбола России

Чемпионаты России по мини-футболу
2017 год в мини-футболе
2018 год в мини-футболе
Чемпионаты России в 2017 году
Чемпионаты России в 2018 году